Frog River (engl. für „Frosch-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

 Frog River (Asheweig River), in Ontario
 Frog River (Kechika River), in British Columbia